!Kung (llengua)
 !Kung (grup humà)